Мунье́са () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь  км². Население — 669 человек (на 2010 год).

Персоналии 
В Муньесе родился знаменитый испанский богослов, католический мистик Мигель де Молинос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Теруэля